Uman kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Umán, kommun, Yucatán, 
 Uman, Mexiko, Yucatán, Umán,

Sverige 

 Uman (vattendrag), Västernorrlands län,

Ukraina 

 Uman, Tjerkasy oblast,